Der Urban Area Code (UAC) ist eine geographische Gliederungscodierung, die von dem britischen Office for National Statistics (ONS) verwendet wird, um Statistiken feiner zu granulieren.

Beispielsweise gibt das ONS bzgl. des Jahres 2001 für die Unitary Authority City of York (ONS-Code 00FF) eine Bevölkerungszahl von 181.131 Einwohnern an, während die Stadt York (UAC-Code D50300) für sich allein zur selben Zeit lediglich 137.505 Einwohner aufweist.

Liste der in England und Wales verwendeten UAC-Codes

Quellen 
 

Standard
Geographie (Vereinigtes Königreich)
Amtliche Statistik